Lors de la saison 2008-2009, le FC Bruges évoluait en division 1 belge.

Transferts

Été 2008

Hiver 2009 

 Voir aussi : Historique des transferts du FC Bruges

Saison 2008/2009

Entraîneurs 
 Entraîneur principal : Jacky Mathijssen
 Entraîneur assistant : Peter Balette
 Préparateur physique : Jan van Winckel
 Entraîneur des gardiens : Dany Verlinden

Joueurs utilisés 

 Meilleur buteur :
 Joseph Akpala 16 buts
 Wesley Sonck 16 buts

 Joueur le plus utilisé :
 Stijn Stijnen 3 406 min (90 %)
 Nabil Dirar 3 387 min (90 %)
 Jeroen Simaeys 3 139 min (83 %)

Classement Jupiler League 

|

|}

Les rencontres de la saison

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel du FC Bruges

Saison du Club Bruges KV
Bruges, Fc
Bruges, Fc
Saison 2008-2009 de football en Belgique